Ланьон:

 Ланьон — город в Бретани.
 Ланьон — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Кот-д’Армор. 
 Ланьон — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Бретань.